Thésée ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Thésée im Département Loir-et-Cher

Thésée ist der Name mehrerer Opern:
 Thésée (Lully) von Jean-Baptiste Lully (1675)
 Thésée (Mondonville) von Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1765)
 Thésée (Gossec) von François-Joseph Gossec (1782)

Siehe auch:
 Theseus (Begriffsklärung)